HMS Berwick ist der Name mehrerer Schiffe der Royal Navy, benannt nach der englischen Stadt Berwick-upon-Tweed.
 HMS Berwick (1679), ein 70-Kanonen-Schiff 3. Ranges
 HMS Berwick (1723), ein 70-Kanonen-Schiff 3. Ranges
 HMS Berwick (1743), ein 70-Kanonen-Schiff 3. Ranges
 HMS Berwick (1775), ein 74-Kanonen-Schiff 3. Ranges
 HMS Berwick (1809), ein 74-Kanonen-Schiff 3. Ranges
 HMS Berwick (1902), ein Panzerkreuzer der Monmouth-Klasse
 HMS Berwick (65), ein Schwerer Kreuzer der County-Klasse
 HMS Berwick (F115), eine Fregatte der Rothesay-Klasse

Berwick